Paul André peut désigner : 

 Paul André (1858-1936), magistrat français, premier président de la Cour de cassation ;
 Paul André (1905-1993), écrivain et journaliste suisse ;
 Paul André (1941-2008), poète belge.

Confusion 
 André Paul (1933-) historien, théologien et exégète français spécialiste de la Bible et du judaïsme ancien et rabbinique